Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Anabel Medina Garrigues remporte le simple dames. En finale, elle bat Marta Domachowska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosa María Andrés Rodríguez et Andreea Vanc.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Strasbourg
Tennis en France en 2005
Tennis en mai 2005